

Földrajz
Dunaszentpál, Győr-Moson-Sopron megye
Homoródszentpál (rom. Sânpaul), Románia, Hargita megye
Kerelőszentpál (rom. Sânpaul), Románia, Maros megye
Magyarszentpál (rom. Sânpaul), Románia, Kolozs megye
Porrogszentpál, Somogy megye
Szentpál (rom. Sânpaul), Sofronya (románul Şofronea) része, Románia, Arad megye
Szentpál Esztergom egyik középkori külvárosa
Szepesszentpál (szk. Pavľany), Szlovákia, Eperjesi kerület, Lőcsei járás
Vitenyédszentpál, Bagod része, Zala megye

Szentpál, egykori település Győr-Moson-Sopron megyében

Személyek
Szentpál Olga (1895 december 14.-1968) magyar táncpedagógus